Linfoma de Hodgkin
Linfoma não Hodgkin

Desambiguações de biologia